Загот — фамилия.

Известные носители:
 Загот, Анатолий Александрович (1936—2008) — бард.
 Загот, Евгений Михайлович (род. 1976) — композитор, дирижёр, музыкальный продюсер, аранжировщик.
 Загот, Михаил Александрович (род. 1946) — литературный переводчик, поэт-песенник.